Tompos Zoltán (1962. szeptember 14. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: külkereskedő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
1982-ben játékvezetői vizsgát tett. 1986-ban a Budapesti Labdarúgó-szövetség Játékvezetői Bizottságának állományába került. 1989-ben NB III-as minősítést kapott. Az országos utánpótlás tagja 1991-ben lett, a következő évben, 1992-ben NB II-es játékvezetőnek minősítették. Első alkalommal az MLSZ JT elnöksége 1994-ben ajánlották fel, hogy legyen tagja a FIFA partjelzői keretnek, de bízva képességeiben a játékvezetést választotta. Játékvezetői pályafutásától 1995-ben, a Sényő–Eger (2:6) mérkőzéssel búcsúzott.

Második alkalommal 1995-ben kapott ajánlatot partjelzői kerettagságra, amit elfogadott. A FIFA az előző években nemzeti partjelzői keretek felállítását kezdeményezte, azzal a céllal, hogy az egymást jól ismerő, segítő hármasok alakulhassanak ki a játékvezetői hibaszázalék csökkentése érdekében. Tompos bekerült az országos partjelzői keretbe. Az aktív partbíráskodástól2007-ben búcsúzott.

Második ligás mérkőzéseinek száma: 33. Nb. I-es asszisztálások száma: 239

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Szabad Föld Kupa
Az MLSZ JB szakmai munkáját elismerve 1995-ben felkérte a Nyírmeggyes–Lajoskomárom (4–0) döntőt irányító Piller Sándor játékvezető segítő partbírójának. 2001-ben hasonló feladatként, a Gyirmót SE–Nyékládháza SE (3–1) találkozót vezető Bede Ferenc bíró segítő partbírójaként szolgálta a labdarúgást.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága 1996-ban terjesztette fel nemzetközi partjelzőnek, amit 2007-ig, a 45 éves korhatár betöltéséig megtartott. Ring János társaságában Vágner László FIFA-játékvezető állandó segítője lett. Nemzetközi partbíráskodásainak száma: 61

Sportvezetőként
Az aktív játékvezető tevékenység végeztével a Budapesti Labdarúgó-szövetség (BLSZ) JB elnökség tagja, oktató, NB III-as ellenőr, az MLSZ JB ellenőre, országos toborzási felelős, a futsal játékvezetők tevékenységének szakmai ellenőre.

Családja
A játékvezetésnek köszönheti családját. Japánban egy speciális labdarúgó világtornán vehetett részt, ahol megismerkedett későbbi feleségével. Két fiúgyermekük van.

Jegyzetek

Források
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek